Alain Lacabarats, né le , est un magistrat français.

Biographie 

Il intègre la magistrature en 1975. Spécialiste du droit social, il a notamment exercé les fonctions de conseiller référendaire à la Cour de cassation et de président de chambre à la Cour d'appel de Paris. 

En 2004, il est nommé conseiller à la Cour de cassation. Il prend par la suite la présidence de la Troisième chambre civile de la Cour, puis de la Chambre sociale. Il est également membre du Conseil supérieur de la magistrature.

En 2014, il dirige la rédaction d'un rapport sur la justice sociale intitulé « L'avenir des juridictions du travail : Vers un tribunal prud’homal du  ».

Il est chevalier de l'Ordre national du mérite et officier de la Légion d'honneur.

Publications
 « L'avenir des juridictions du travail : vers un tribunal prud'homal du  », rapport de M. Alain Lacabarats à Madame la Garde des Sceaux, ministre de la Justice ()

Notes et références

Articles connexes 
 Magistrat (France)
 Conseil supérieur de la magistrature

Liens externes 
 

Magistrat français du XXIe siècle
Naissance en mai 1949
Magistrat à la Cour de cassation française
Membre du Conseil supérieur de la magistrature (France)